ILQ steht für:
 den IATA-Flughafencode des Flughafens von Ilo in Peru
 InLine Qualified, eine Marke von Kugellagern für Inlineskates, siehe Inlineskate #Kugellager

Abkürzung